Amonijak boran je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 30,865 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Амонијум једињења 
Борани (хемија)